Андре́й Я́ковлевич Булы́гин (1884—1906) — российский революционер.

Биография 
Андрей Яковлевич Булыгин родился в 1884 году. Работал модельщиком Брянского завода в Екатеринославе. В 1904—1905 годах являлся членом общезаводского ядра РСДРП и одним из наиболее деятельных членов районного комитета. В Екатеринославе принимал активное участие в революции 1905 г., занимаясь организацией Совета рабочих депутатов. Попал под надзор полиции и в начале 1906 г. уехал в Москву, где вёл пропаганду в рабочей среде. Вскоре из-за болезни вынужден был вернуться на юг России.

Андрей Яковлевич умер в 1906 году от туберкулёза. Это произошло в Мариуполе, куда он незадолго до того переехал.

Память 
В Днепре имя А. Я. Булыгина носит бывшая Вторая Фабричная улица. Кроме того, здесь, в 1927 году, ему был установлен памятник (скульптор Г. М. Василевич), существующий и по сей день.

Примечания

Литература 
 Борьба за Советы на Екатеринославщине. — Днепропетровск., 1927.
 И. Татько 1905 г. в Заднепровьи // в сб. Летопись Революции, 1925, V—VI, с. 14—15.
 С. Мексина Екатеринославские рабочие в 1905 г. // в сб. Пути Революции, Харьков., 1925, III, с.50.
 И. Меренков, С. Андронов, Н. Миллер, И. Трошин Брянский завод в 1905 г. // в сб. Летопись Революции, 1926, III—IV, с.18—19.

Революционеры России
Большевики
Персоналии:Днепр